Сан Висенте де Паул има више значења:

 Сан Висенте де Паул (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Висенте де Паул, Каса Огар (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику